O Museu da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é uma instituição cultural pública, pertencente à Polícia Civil de Minas Gerais. O museu fica situado em Belo Horizonte, Minas Gerais. É dedicado a resgatar, registrar, preservar, pesquisar e expor evidências da existência histórica da bicentenária instituição estadual.

Ver também
 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Ligações externoas
 

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Polícia Civil do Brasil
Museus de polícia do Brasil
Museus de Minas Gerais